IL-18 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 18
 zwei Verkehrsflugzeuge der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-18 und Iljuschin Il-18 (1946)

IL18